Малфатти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малфатти, Анита (1889—1964) — бразильская художница, один из лидеров бразильского модернизма.
 Малфатти, Марина (1940—2016) — итальянская актриса.